Мусаева — тюркоязычная фамилия. Женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Мусаева, Жумагуль (1922—?) — киргизский советский научный работник, кандидат географических наук.
 Мусаева, Севгиль Хайретдиновна (род. 1987) — украинская журналистка, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда».
 Мусаева, Сифай Абдульфат кызы (1931—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1966).
 Мусаева, Тарлан Гасан кызы (род. 1955) — агроном, депутат Национального собрания Азербайджана.